

Geografia 
 
 Arroyohondo – comune del dipartimento di Bolívar
 
 Arroyo (Porto Rico) – città sulla costa sud-orientale
 
 Arandilla del Arroyo – comune nella provincia di Cuenca
 Arroyo de la Encomienda – comune nella provincia di Valladolid
 Arroyo de la Luz – comune nella provincia di Cáceres
 Arroyo de las Fraguas – comune nella provincia di Guadalajara
 Arroyo de San Serván – comune nella provincia di Badajoz
 Arroyo del Ojanco – comune nella provincia di Jaén
 Canalejas del Arroyo – comune nella provincia di Cuenca
 Colmenar del Arroyo – comune nella provincia di Madrid
 Pelayos del Arroyo – comune nella provincia di Segovia
 Población de Arroyo – comune nella provincia di Palencia
 San Miguel del Arroyo – comune nella provincia di Valladolid
 San Pedro del Arroyo – comune nella provincia di Ávila
 Santa Eufemia del Arroyo – comune nella provincia di Valladolid
 Santa María del Arroyo – comune nella Provincia di Avila
 Serradilla del Arroyo – comune nella provincia di Salamanca
 
 Arroyo Grande – città della California
 Arroyo Seco – canyon secco nella California meridionale
 Arroyo Hondo (Arizona) – fiume dell'Arizona
 Arroyo Hondo (Contea di Fresno, California) – fiume della contea di Fresno
 Arroyo Hondo (Contea di Kings, California) – fiume della contea di Kings
 Arroyo Hondo (Contea di Santa Clara, California) – fiume della contea di Santa Clara
 Arroyo Hondo (Louisiana) – fiume della Louisiana
 Arroyo Hondo (Nuovo Messico) – città del Nuovo Messico ma anche nome di parecchi torrenti del Nuovo Messico

Persone 
 Miss Arroyo – attrice pornografica americana

 Bronson Arroyo – giocatore della Major League Baseball
 Carlos Arroyo – cestista portoricano
 David Arroyo – ciclista spagnolo
 José Arroyo – scrittore e commediografo americano
 Martina Arroyo – soprano statunitense
 Rosales Miguel Arroyo – ciclista messicano

 Gloria Macapagal-Arroyo – capo di Stato delle Filippine

Altri significati 
 Arroyo – villaggio immaginario del videogioco Fallout II
 Arroyo – il più grande ristorante messicano del mondo, a Città del Messico
 Arroyo – fiume stagionale